LNR ist die Abkürzung für

 Ligue nationale de rugby, eine französische Rugbyliga
 Luganskaja Narodnaja Respublika, die Volksrepublik Lugansk

Abkürzung